Loes steht für:

 Lóis, ein Fluss in Osttimor
 Loes (Boot), ein portugiesisches Landungsboot in der Kolonie Portugiesisch-Timor
 Loes (Verwaltungsamt), ein zukünftiges Verwaltungsamt in der Gemeinde Liquiçá, Osttimor

Siehe auch:
 Loës
 Loos